Trente-et-Un Décembre ou XXXI-Décembre ou 31-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

31 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile ; dernier jour de l'année er réveillon de la Saint-Sylvestre.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En Suisse, 
 Le  : Jour de la Restauration genevoise, où Genève est libérée de l’occupation française, au départ des troupes napoléoniennes.

En France,
  Le  : À Montlieu-la-Garde en Charente-Maritime, chute d'un bombardier allié américain, abattu par les Allemands.
 Le  : Création administrative de la commune de Awala-Yalimapo en Guyane, par sa séparation de la commune de Mana.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 31 de Diciembre » ou « Treintaiuno de Diciembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Néant

Voir aussi 

31